En Pologne, Tarnowa est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Tarnowa, dans le powiat de Grodzisk Wielkopolski ;
 du village de Tarnowa, dans la gmina de Brudzew ;
 du village de Tarnowa, dans la gmina de Tuliszków ;
 du village de Tarnowa, dans le powiat de Września.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Tarnowa du powiat de Poddębice.